Hipparchia vandalusica är en fjärilsart som beskrevs av Charles Oberthür 1893. Hipparchia vandalusica ingår i släktet Hipparchia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
vandalusica